Nathrius är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Brethes 1916. Nathrius ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Långhorningar
Nathrius